Andreew ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Andreew (* 2001), bulgarischer Tennisspieler
 Andrei Andreew (* 1957), bulgarischer Wasserballspieler
 Anton Andreew (* 1993), deutscher Schauspieler
 Atanas Andreew (* 1960), bulgarischer Ruderer
 Emil Andreew (* 1956), bulgarischer Schriftsteller
 Wesselin Andreew (1918–1991), bulgarischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Andreev
 Andrejew
 Andrejevs